Натуральне число 668
 668 рік до нашої ери
 668 рік нашої ери